SFTP steht für:
 SSH File Transfer Protocol bzw. Secure File Transfer Protocol, ein Netzwerkprotokoll 
 Simple File Transfer Protocol, ein veraltetes Netzwerkprotokoll ohne Verschlüsselung & Signatur 
 Strategic Future Truck Platform, die zweite Generation des Mercedes-Benz Actros

S/FTP steht für:
 Screened Foil Twisted Pair, eine spezielle Ausführung eines Twisted-Pair-Kabels

 Siehe auch: 
 FTP über SSL (FTPS)

SFTP